Tårs Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Tårs Sogn (Guldborgsund Kommune)
 Tårs Sogn (Hjørring Kommune)